Carles de Borbó-Dues Sicílies (infant d'Espanya) 1870 - 1949.
 Carles de Borbó-Dues Sicílies (duc de Calàbria) 1938.